

Леваре — село в окрузі Ревуца Банськобистрицького краю.
 Вельке Леваре — село в окрузі Малацки Братиславського краю.
 Мале Леваре — село в окрузі Малацки Братиславського краю.

Леваре — муніципалітет у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Майєнн.